Fran Pilepić, hrvatski jezikoslovac
 Fran Pilepić (košarkaš), hrvatski košarkaš